

Astronomia
 10471 Marciniak – asteroide della fascia principale

Persone
 Adam Marciniak – calciatore polacco
 Artur Marciniak – calciatore polacco
 Dariusz Marciniak – calciatore polacco
 Michelle Marciniak – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Szymon Marciniak – arbitro di calcio polacco